Freightliner peut désigner :
Freightliner LLC qui fait partie du groupe allemand Daimler Truck, est le plus important constructeur de véhicules poids-lourds d'Amérique du Nord ;
Freightliner (Royaume-Uni), une entreprise ferroviaire britannique.